Jay Bouwmeester (ur. 27 września 1983 w Edmonton) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady, dwukrotny olimpijczyk.

Kariera 
  Medicine Hat Tigers (1998-2002)
  Florida Panthers (2002-2004)
  San Antonio Rampage (2004, 2004-2005)
  Chicago Wolves (2005)
  Florida Panthers (2005-2009)
  Calgary Flames (2009-2013)
  St. Louis Blues (2013-)

Od 1 kwietnia 2013 zawodnik St. Louis Blues, związany rocznym kontraktem (w toku wymiany z St. Louis do Calgary został przekazany Reto Berra). W lipcu 2013 podpisał z klubem umowę pięcioletnią, obowiązującą od 2014 roku.

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 2003, 2004, 2008, 2012, Pucharu Świata 2004, 2016, zimowych igrzysk olimpijskich 2006, 2014.

Sukcesy 

 Reprezentacyjne
  Brązowy medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2000, 2001
  Srebrny medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2002
  Złoty medal mistrzostw świata: 2003, 2004
  Złoty medal Pucharu Świata: 2004, 2016
  Srebrny medal mistrzostw świata: 2008
  Złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2014

 Klubowe
  Puchar Stanleya: 2019 z St. Louis Blues

 Indywidualne
 CHL 1999/2000:
 Skład gwiazd pierwszoroczniaków
 WHL 2001/2002:
 Pierwszy skład gwiazd Wschód
 Sezon CHL 2001/2002:
 CHL Top Draft Prospect Award
 Mistrzostwa świata juniorów do lat 20 w 2002:
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji +/- turnieju: +11
 Skład gwiazd turnieju
 NHL (2002/2003):
 NHL All-Rookie Team
 Mistrzostwa świata 2003:
 Najlepszy obrońca turnieju
 Skład gwiazd turnieju
 NHL (2006/2007):
 NHL All-Star Game
 NHL (2006/2007):
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniego czasu przebywania na lodzie w meczu: 27 minut 28 sekund
 NHL (2008/2009):
 NHL All-Star Game
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniego czasu przebywania na lodzie w meczu: 26 minut 59 sekund

Statystyki

Klubowe

Międzynarodowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Jay Bouwmeester – profil na stronie NHL

Członkowie Triple Gold Club
Hokeiści Medicine Hat Tigers
Hokeiści San Antonio Rampage
Hokeiści Chicago Wolves
Hokeiści Florida Panthers
Hokeiści Calgary Flames
Hokeiści St. Louis Blues
Kanadyjscy hokeiści
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Edmonton
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Kanadyjczycy pochodzenia holenderskiego
Urodzeni w 1983
Zdobywcy Pucharu Stanleya